— Мэй (динозавр)
 MEI — Matsushita Electric Industrial Co. Ltd.